Liste der Baudenkmale in Blankensee steht für:

 Liste der Baudenkmale in Blankensee (Mecklenburg), Gemeinde Blankensee, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Liste der Baudenkmale in Blankensee (Vorpommern), Gemeinde Blankensee, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern